Le tiv est une langue tivoïde parlée au Nigeria et au Cameroun par plus de 2 millions de personnes, les Tiv, en particulier dans le sud-est du Nigeria.

Écriture

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues bénoué-congolaises
 langues bantoïdes
 Langues tivoïdes
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Cameroun
 langues au Nigeria

Liens externes 
 
 
 
  Listes de mots et documents sonores en tiv (The UCLA Phonetics Lab Archive)

Langue au Nigeria
Langue tivoïde
Inventaire de langues